Габриэль Жан Жозеф Молитор (;  — ) — французский военный деятель, граф (1808 год), маршал (1823 год) и пэр Франции. Имя генерала выбито на Триумфальной арке в Париже.

Биография 
Родился в семье гвардейца Шарля Молитора (; 1726–1800) и его супруги Мари Пупар (; 1741–1778). 15 сентября 1793 года женился в Сент-Авольде на Мари Бегер (; 1772–1849). В браке родились шесть детей:
 дочь Ортанс (; 1793-1793);
 дочь Элизабет (; 1793-1793);
 сын Габриэль (; 1795-1870);
 сын Шарль (; 1797-1801);
 сын Огюст (; 1798-1883);
 дочь Луиза (; 1805-1852).

Начал военную карьеру в 1791 году добровольцем в 4-м батальоне департамента Мозель. 25 августа 1791 года был избран сослуживцами капитаном. В 1792 году сражался в рядах Северной армии. 10 сентября 1793 года повышен до командира батальона. В 1793 году переведён в Арденнскую армию, и был ранен пулей в бедро в ходе осады Майнца. Командовал бригадой под началом генерала Гоша в битве при Кайзерслаутерне с 28 по 30 ноября 1793 года. Затем, захватил с тремя батальонами важную позицию у Эрленбаха, защищаемую прусской армией. В дальнейшем командовал одной из колонн, решивших успех битвы при Гейсберге под Висамбуром с 26 по 29 декабря. Австрийцы, разбитые, отступили, а Гош вошёл в Висамбур и освободил Эльзас.

13 июня 1795 года получил звание полковника. В течение следующих четырёх кампаний он помогал в качестве начальника штаба во всех операциях Пишегрю, Клебера, Моро и Журдана, вплоть до вступления французских войск в Ахен, Кёльн и Кобленц. Был тяжело ранен при атаке крепости Майнц. При осаде Келя он бесстрашно защищал остров Эрлен-Бхейн.

За отличие в бою под Келем 30 июля 1799 года был произведён в бригадные генералы. Отправленный под начало Массена в Швейцарию, Молитор последовательно разгромил австрийцев в битвах при Швице, Муттене и Гларисе. Находясь в последнем городе под угрозой со стороны двух австро-русских корпусов Елачича и Линкена, он ответил парламентарию, пришедшему с призывом сдаться: «Это не я сдамся, а ты!». В течение восьми дней боёв он шесть раз захватывал мост у Нефельса, в конце концов удержался там и сумел предотвратить соединение двух вражеских корпусов. После этой кампании Исполнительная директория написала Молитору поздравительное письмо, и швейцарское правительство выразило ему благодарность. В 1800 году Молитор отправился служить в Рейнскую армию во главе бригады дивизии Вандама. Он организовал переправу через реку и пересёк её с ротой гренадеров. В битве при Штокахе 3 мая он разгромил австрийский левый фланг, взяв в плен 4000 человек. Некоторое время спустя с дивизией в 5000 человек ему удалось сдержать австрийский тирольский корпус, насчитывавший около 25000 бойцов. Победив во многих мелких стычках, особенно при Брегенце и Нессельвангене, он увенчал эту экспедицию взятием позиций у Фельдкирха и Граубюндена, что открыло для французов сообщение с армией Италии. 26 октября 1800 года был произведён в дивизионные генералы и вступил в должность, ведя войну против австрийцев в Тироле в составе армейского корпуса генерала Лекурба.

Вернувшись во Францию, он 22 августа 1801 года принял командование 7-м военным округом в Гренобле. 26 августа 1805 года назначен командиром 4-й пехотной дивизии Итальянской армии маршала Массена. 16 сентября стал командиром 3-й пехотной дивизии той же армии. 30 октября отличился при Кальдиеро, где действуя в авангарде, смелой атакой на правое крыло австрийцев эрцгерцога Карла решил участь сражения.

После заключения Пресбургского мира в январе 1806 года Император отправил его овладеть Далмацией. Облечённый всеми гражданскими и военными полномочиями, он навёл порядок в управлении и сохранил половину государственных доходов. Атакованный сначала с моря, он отбил русскую эскадру, осаждавшую Лецину, захватил 300 русских, высадившихся на этом острове, и отвоевал Курцолу. Эта кампания закончилась деблокадой Рагузы; он отправился туда с 1700 солдатами, и отбросил 10 000 черногорцев и 3000 русских, угрожавших городу. Рагузане задумали для него такое признание, что в церквях при пении «Domine salvum» после слова imperatorem прибавляли: et nostrum Liberatorem Molitorem.

4 ноября 1806 года возглавил дивизию Итальянской армии в Брешии. 29 апреля 1807 года его дивизия влилась в состав обсервационного корпуса маршала Брюна Великой Армии. Сражался на Балтийском море, преследовал короля Швеции до портов Штральзунда и руководил действиями левого крыла при осаде этой крепости, куда вошёл первым. Он оставался в Померании с титулом гражданского и военного генерал-губернатора до конца 1808 года.

В кампании 1809 года против австрийцев его дивизия входила в состав 4-го корпуса маршала Массена Армии Германии. 19 мая во главе одной из своих бригад он осуществил первую переправу через Дунай у Эберсдорфа и вытеснил австрийцев с острова Лобау. Двумя днями позже, 21-го, он в одиночку со своей дивизией в течение нескольких часов выдерживал первый удар австрийской армии у Асперна. 6 июля, во время битвы при Ваграме, ему было поручено атаковать деревню Адеркла, где он на большую часть дня сковал силы вражеского центра.

С февраля по июль 1810 года выполнял функции губернатора Ганзейских городов. 1 июля 1810 года возглавил пехотную дивизию в составе обсервационного корпуса Голландии. С 1810 по 1813 год был командующим 17-го военного округа в Амстердаме, отвечал за оборону Голландии. В апреле 1813 года он подавил восстание, поднятое жителями Гааги ввиду ожидаемой десантной высадки русских и английских войск. 18 ноября 1813 года возглавлял эвакуацию Голландии.

В конце 1813 года возвратился во Францию и 17 декабря возглавил пехотную дивизию 11-го корпуса. Сражался при Шалоне на Марне и Ляферте-су-Жуар. Людовик XVIII назначил его генерал-инспектором пехоты. Во время Ста дней Молитор командовал 5-й дивизией национальной гвардии в Эльзасе.

В 1823 году Молитор, командуя 2-м корпусом, участвовал в испанской экспедиции, оттеснил испанского генерала Бальестероса к Аликанте и Картахене и принудил его к капитуляции. За энергичные действия в эту кампанию король Людовик XVIII 15 июня произвёл Молитора в баронское достоинство и 9 октября пожаловал маршальский жезл и звание пэра.

6 октября 1847 года Молитор был назначен директором Дома Инвалидов, но уступил эту должность Жерому Бонапарту; вместо этого он получил должность Великого канцлера Почётного легиона и всех французских орденов.

Молитор скончался 28 июля 1849 года в Париже. Впоследствии его имя было выбито на Триумфальной арке.

Воинские звания 
 Капитан (25 августа 1791 года);
 Командир батальона (10 сентября 1793 года);
 Полковник (13 июня 1795 года);
 Бригадный генерал (30 июля 1799 года);
 Дивизионный генерал (26 октября 1800 года);
 Маршал Франции (9 октября 1823 года).

Титулы 

 Граф Молитор и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 29 июня 1808 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Коммандан ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Великий офицер ордена Почётного легиона (28 июля 1806 года)

 Большой крест ордена Почётного легиона (31 января 1815 года)

 Великий канцлер ордена Почётного легиона (с 23 декабря 1848 года по 28 июля 1849 года)

 Большой Крест ордена Воссоединения (26 января 1813 года)

 Кавалер ордена Святого Духа (3 июня 1827 года)

 Кавалер военного ордена Святого Людовика (1 июня 1814 года)

 Командор военного ордена Святого Людовика (24 июля 1823 года)

 Кавалер ордена Железной короны (1806 год)

 Командор баденского ордена Военных заслуг Карла Фридриха (1809 год)

 Большой крест баденского ордена Военных заслуг Карла Фридриха (1812 год)

 Большой крест испанского ордена Карлоса III (октябрь 1823 года)

 Большой крест 1-й степени русского ордена Святого Владимира (1824 год)

Примечания

Источники 
 
 
 Charles Mullié. Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, 1852

Ссылки 
 Информация о генерале на сайте base Léonore

Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Великие канцлеры ордена Почётного легиона
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Маршалы Франции
Члены Палаты пэров Франции эпохи Реставрации
Члены Палаты пэров Франции (Сто дней)
Пэры Франции (Июльская монархия)
Графы Империи (Франция)